Bukit Baru (Pegagan Hilir), een plaats in Indonesië
Bukit Baru (Ketambe), een plaats in Indonesië